Velika nagrada Monaka 1981 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 31. maja 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 76
| 1:54:23,3
| 2
| 9
|-
! 2
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 76
| + 39,91 s
| 7
| 6
|-
! 3
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 76
| + 1:29,24
| 8
| 4
|-
! 4
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 75
| +1 krog
| 17
| 3
|-
! 5
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 74
| +2 kroga
| 15
| 2
|-
! 6
| 14
|  Marc Surer
| Ensign-Ford
| 74
| +2 kroga
| 19
| 1
|-
! 7
| 33
|  Patrick Tambay
| Theodore-Ford
| 72
| +4 krogi
| 16
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 53
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 52
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 50
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 50
| Trčenje
| 18
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 45
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 33
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 32
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 32
| Zavrten
| 13
|  
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 29
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 15
| Vzmetenje
| 3
|  
|-
! Ods
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
| 14
| Gorivo
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 0
| Trčenje
| 12
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Jean-Pierre Jabouille
| Ligier-Matra
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Slim Borgudd
| ATS-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Derek Daly
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Eliseo Salazar
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Brian Henton
| Toleman-Hart
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alan Jones 1'27.470

Formula 1 sezona 1981
1981